Schweizerische Industrie Gesellschaft
Serviços industriais de Genebra
Setor de Indústrias Gráficas
Sig (Pasquim) - personagem criador por Jaguar, cartunista brasileiro
Sistema de informação de gestão
Sistema de Informação Geográfica

Desambiguações de siglas